Artedius är ett släkte av fiskar. Artedius ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Simpor
Artedius